Николай Иванович Компанейский (1848 — ) — писатель по истории музыки и русский духовный композитор.

Биография 
Родился в Приютино, близ Таганрога. Учился в Воронежском кадетском корпусе, Николаевским кавалерийском училище; был вольнослушателем в Санкт-Петербургском университете по физико-математическому факультету. Служил в кодификационном отделе при Военном Совете, сотрудничал в «Русской Музыкальной Газете» по отделу «церковное пение» и составлял духовно-музыкальные композиции. Вместе с Панченко и Лисицыным принадлежал к новейшему направлению русской духовной музыки. Брал темы для духовной музыки из народных песен. Примкнул к идее графа Уварова об инструментальной музыке в православном богослужении. Выступил с предложением включать в богослужение симфоническую музыку. Одна композиция была исполнена публично. Музыкальные сочинения были запрещены к печати духовной цензурой (были изданы лишь четыре «Херувимские» и некоторые другие произведения).

Знакомство с А. Н. Серовым, М. П. Мусоргским, А. С. Даргомыжским и оперным певцом О. А. Петровым оказало влияние на национальный характер его опер «Тарас Бульба» и «Майская ночь», которые он впоследствии сжёг. Из написанных им 41-го духовно-музыкального сочинения самые крупные: «Литургия» болгарского распева (1907) и «Догматики богородичны» знаменного распева.

Компанейский — поборник выдержанного древнерусского церковного стиля. Исходным началом фактуры его песнопений была не столько гармонизация церковных напевов, при которой голосовые партии, кроме главной, обыкновенно малохарактерны, сколько контрапунктическое комбинирование характерных мелодических элементов — «попевок», входящих в состав того или другого церковного напева. Его песнопения отличаются церковностью, выразительностью, соответствием музыки и текста, но им недостаёт порой технической законченности. Компанейский успешно отстаивал бесцензурный выпуск в свет духовных композиций против притязаний наблюдательного совета при московском Синодальном хоре.

Похоронен в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Важнейшие работы 
 «О стиле церковных песнопений» (1901);
 «О связи русского церковного песнопения с византийским» (1903)
 «Современное демество» (цикл статей), «Упражнения для усовершенствования голоса» (1903)
 Биография О. Петрова (1903)

Примечания

Литература 
 Православная богословская энциклопедия. т. 12. стб. 647—648.
 Христианство. Энциклопедический словарь, т. 1. А-К. М.: Большая Российская энциклопедия. 1993. С. 795.
 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Ссылки 
 Биография

Композиторы России
Духовные композиторы
Музыковеды России
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1848 году
Умершие в 1910 году
Умершие 30 марта
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Музыканты по алфавиту